Een van een aantal Franse gemeenten:
 Épagny (Aisne)
 Épagny (Côte-d'Or)
 Épagny (Haute-Savoie)
 Een plaats in Zwitserland: Épagny (Fribourg)